Big City – film del 2007 diretto da Djamel Bensalah
 Big City – album degli Elektradrive del 1993
 Big City – EP dei Thou del 2011